Ллойд Гудрич (; 10 июля 1897 года  27 марта 1987 года) — американский искусствовед и писатель. Много писал об американских художниках, включая Эдварда Хоппера, Томаса Икинса, Уинслоу Хомера, Рафаэля Сойера и Реджинальда Марша. В течение многих лет работал в Музее американского искусства Уитни в Нью-Йорке .

Биография 
В детстве в Натли, штат Нью-Джерси, Гудрич был близким другом Реджинальда Марша, который впоследствии стал художником. 

Изначально Гудрич хотел стать художником. С 1913 по 1915 год изучал живопись и рисунок в Лиге студентов-художников Нью-Йорка с Кеннетом Миллером. С конца 1915 года по лето 1916 года он учился у Дугласа Волка в Национальной академии дизайна . В 1916 году Гудрич вернулся в Лигу студентов-художников, но к 1918 году отказался от своего желания стать художником. 

В 1935 году Музей американского искусства Уитни нанял его в качестве куратора-исследователя. Позже, в 1948 году, он стал заместителем директора, а затем, в 1958 году, директором музея Уитни . 

27 марта 1987 года, в возрасте 89 лет, Гудрич умер от рака.

Примечания

Библиография 
 Thomas Eakins  his life and work,  Witney Museum of American Art 1933
 Winslow Homer Macmillan and Co 1944
 Four American Expressionists. Exhibition Catalogue .Whitney Museum of American Art 1959

Искусствоведы США
Выпускники Лиги студентов-художников Нью-Йорка
Умершие в 1987 году
Родившиеся в 1897 году